Toninho est le diminutif de Antonio :

Football 
 Toninho (1965-), Antônio Benedito da Silva,  footballeur brésilien.
 Toninho (1977-), Antonio Bezerra Brandão, footballeur brésilien.
 Toninho Baiano (1948-), Antônio Dias dos Santos, footballeur brésilien.
 Toninho Cerezo (1955-), Antônio Carlos Cerezo, footballeur brésilien.
 Toninho Cecílio (1967-), Antônio Jorge Cecílio Sobrinho, joueur et entraîneur de football brésilien.

Voir aussi 
 Antoninho (1939-), Benedicto Antonio Angeli, footballeur brésilien.
 Antonio (prénom)

Homonymie de personnes